Marienlinde bezeichnet Orte oder der Muttergottes geweihte Bäume aus der Gattung der Linden:
 Marienlinde (Biesterfeld), vor dem ehemaligen Forsthaus der Domäne Biesterfeld, etwa 700 Jahre alt und eine der ältesten Linden Deutschlands
 Marienlinde (Linden) (etwa 400 Jahre alt) in Linden, Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Oberbayern
 Marienlinde (Telgte)
 Marienlinde (Sulzberg)
 Marienlinde (Swifting), ehemaliges Naturdenkmal in Schwifting
 Marienlinden, 1938 gegründeter Wallfahrtsort in Oberrothhof

Siehe auch:
 Dicke Linde, geschütztes Naturdenkmal in Upstedt, vermutlich eine Marienlinde